Hokkaïdo peut renvoyer :

 à l'île du même nom
 au chien originaire de cette région
 au poney originaire de cette région